

RA 

 RAA – Rakanda, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RAB – Rabaul, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  RAC – Racine (John H. Batten Field), WI, États-Unis
 RAD – Tortola (Seaplane Base), Iles Vierges britanniques
 RAE – Arar, Arabie saoudite
 RAF – Ras el Naqb, Égypte
 RAG – Raglan, région de Waikato, Île du Nord, Nouvelle-Zélande
 RAH – Rafha, Arabie saoudite
 RAI – Aéroport international de Praia, île de Santiago, Cap-Vert
 RAJ – Rajkot, Inde
 RAK – Aéroport de Marrakech-Ménara, Maroc
  RAL – Riverside Municipal Airport, CA, États-Unis
  RAM – Ramingining, Northern Territory, Australie
 RAN – Ravenna, Italie
 RAO – Riberao Preto, SP, Brésil
  RAP – Aéroport régional de Rapid City, SD, États-Unis
 RAQ – Raha, Indonésie
 RAR – Avarua (Rarotonga International), Îles Cook
 RAS – Rasht, Iran
 RAT – Raduzhnyi, Russie
 RAU – Rangpur, Bangladesh
 RAV – Cravo Norte, Colombie
 RAW – Arawa, Éthiopie
 RAX – Oram, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RAY – Rothesay, Royaume-Uni
 RAZ – Rawala Kot, Pakistan

RB 

 RBA – Aéroport international de Rabat-Salé, Maroc
 RBB – Borba, Brésil
  RBC – Robinvale, Victoria, Australie
  RBD – Dallas (Redbird Airport), TX, États-Unis
 RBE – Ratanakiri Airport, Cambodge
  RBF – Big Bear (City Airport), CA, États-Unis
  RBG – Roseburg (Municipal Airport), OR, États-Unis
  RBH – Brooks Lodge (Katmai National Park), AK, États-Unis
 RBI – Rabi, Fidji
 RBJ – Rebun, Japon
  RBK – Rancho California, CA, États-Unis
  RBL – Red Bluff (Municipal Airport), CA, États-Unis
  RBM – Camp Robinson (Little Rock), AR, États-Unis
  RBN – Fort Jefferson (Dry Tortugas NP), FL, États-Unis
 RBO – Robore, Bolivie
 RBP – Rabaraba, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RBQ – Aéroport de Rurrenabaque, Bolivie
 RBR – , Rio Branco, Acre, Brésil
 RBT – Marsabit, Kenya
  RBU – Roebourne, Western Australia, Australie
 RBV – Rancho Buena Vista, Mexique
  RBW – Walterboro (Municipal Airport), SC, États-Unis
  RBY – Ruby Airport, AK, États-Unis

RC 

  RCA – Rapid City (Ellsworth Air Force Base), SD, États-Unis
 RCB – Richards Bay, Afrique du Sud
  RCE – Roche Harbor Airport, WA, États-Unis
 RCH – Riohacha, Colombie
  RCK – Rockdale, TX, États-Unis
 RCL – Redcliffe, Vanuatu
  RCM – Richmond, Queensland, Australie
  RCN – American River, South Australia, Australie
 RCO – Aéroport de Rochefort - Charente-Maritime, France
 RCQ – Reconquista, Argentine
  RCR – Rochester (Fulton County Airport), IN, États-Unis
 RCS – Rochester, Royaume-Uni
  RCT – Reed City (Nartron Field), MI, États-Unis
 RCU – Rio Cuarto (Area de Material), Argentine
  RCX – Ladysmith (Rusk County Airport), WI, États-Unis
 RCY – Rum Cay, Bahamas

RD 

  RDA – Rockhampton Downs, N. Territory, Australie
  RDB – Red Dog Airport, AK, États-Unis
 RDC – Redencao, Brésil
  RDD – Redding Municipal Airport, CA, États-Unis
 RDE – Merdey, Indonésie
  RDG – Reading Regional Airport, PA, États-Unis
  RDK – Red Oak (Municipal Airport), IA, États-Unis
  RDM – Redmond (Roberts Field), OR, États-Unis
  RDR – Grand Forks, ND, États-Unis
 RDT – Richard Toll, Sénégal
  RDU – Raleigh-Durham (Int'l Airport), NC, États-Unis
  RDV – Red Devil Airport, AK, États-Unis
 RDZ – Rodez-Aveyron, France

RE 

 REA – Read, Polynésie française
 REC – Recife (Guararapes), PE, Brésil
  RED – Reedsville (Mifflin County Airport), PA, États-Unis
  REE – Lubbock (Reese Air Force Base), TX, États-Unis
 REG – Aéroport de Reggio de Calabre, Italie
  REH – Rehoboth Bay (Seaplane Base), DE, États-Unis
 REI – Regina, French Guyana
 REK – Reykjavik, Islande
 REL – Trelew (AlmIrante Zar), Argentine
 REN – Orenburg, Russie
  REO – Rome (State Airport), OR, États-Unis
 REP – Aéroport international de Siem Reap-Angkor, Cambodge
 REQ – Reko Diq, Pakistan
 RES – Resistencia, Argentine
 RET – Rost (Stollport), Norvège
 REU – Reus, Espagne
 REW – Rewa, Inde
 REX – Reynosa (General Lucio Blanco), Mexique
 REY – Reyes, Bolivie

RF 

 RFA – Rafai, République centrafricaine
  RFD – Greater Rockford Airport, IL, États-Unis
  RFG – Refugio (Rooke Field), TX, États-Unis
  RFK – Anguilla/Rolling Fork (Rollang Field), MS, États-Unis
 RFN – Raufarhofn, Islande
 RFP – Raiatea, Îles de la Société, Polynésie française
 RFR – Rio Frio, Costa Rica

RG 

 RGA – Rio Grande, Argentine
  RGD – Thomaston (Reginald Grant), GA, États-Unis
 RGE – Porgera, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RGH – Balurghat, Inde
 RGI – Rangiroa, Archipel des Tuamotu, Polynésie française
  RGK – Red Wing Municipal Airport, MN, États-Unis
 RGL – Aéroport international Piloto Civil Norberto Fernández, Rio Gallegos, Argentine
 RGN – Aéroport international de Yangon, Birmanie
 RGP – Rangpur, Bangladesh
  RGR – Ranger Municipal Airport, TX, États-Unis
 RGS – Aéroport de Burgos (Villafría), Espagne
 RGT – Rengat, Indonésie
  RGV – Rio Grande Valley, TX, États-Unis

RH 

 RHA – Reykholar, Islande
 RHD – Rio Hondo, Argentine
 RHE – Reims (Champagne), France
 RHG – Ruhengeri, Rwanda
  RHI – Rhinelander-Oneida County Airport, WI, États-Unis
  RHL – Roy Hill, Australie
 RHO – Rhodes (Diagoras/Maritsa), Grèce
 RHP – Ramechhap, Népal
  RHV – San Jose (Santa Clara County), CA, États-Unis

RI 

 RIA – Santa Maria, RS, Brésil
 RIB – Riberalta, Bolivie
  RIC – Richmond International (Byrd Field), VA, États-Unis
  RID – Richmond Municipal Airport, IN, États-Unis
  RIE – Rice Lake Municipal Airport, WI, États-Unis
  RIF – Richfield Municipal Airport, UT, États-Unis
 RIG – Rio Grande, RS, Brésil
 RIJ – Rioja, Pérou
 RIK – Carrillo, Costa Rica
  RIL – Rifle (Garfield County Regional Airport), CO, États-Unis
 RIM – Rodriguez de Mendez, Pérou
 RIN – Ringi Cove, Îles Salomon
 RIO – Rio de Janeiro (Metropolitan Area), RJ, Brésil
  RIR – Riverside (Rubidoux), CA, États-Unis
 RIS – Rishiri, Japon
 RIT – Rio Tigre, Panama
  RIU – Rancho Murieta Airport, CA, États-Unis
  RIV – Riverside (March Air Force Base), CA, États-Unis
  RIW – Riverton Regional Airport, WY, États-Unis
 RIX – Aéroport international de Riga, Lettonie
 RIY – Riyan, Yémen
 RIZ – Rio Alzucar, Panama

RJ 

 RJA – Rajahmundry, Inde
 RJB – Rajbiraj, Népal
 RJH – Aéroport Shah Makhdum, Bangladesh
 RJI – Rajouri, Inde
 RJK – Aéroport de Rijeka, Croatie

RK 

 RKA – Aratika, Polynésie française
  RKD – Rockland (Knox County), ME, États-Unis
 RKE – Copenhagen (Roskilde), Danemark
  RKH – Rock Hill (Bryant Field), SC, États-Unis
 RKI – Rokot, Indonésie
  RKL – Rockleigh, NJ, États-Unis
 RKO – Sipora, Indonésie
  RKP – Rockport (Aransas County Airport), TX, États-Unis
  RKR – Poteau, OK (Robert S. Kerr Airport), États-Unis
  RKS – Rock Springs (Sweetwater County), WY, États-Unis
 RKT – Ras al Khaymah, Émirats arabes unis
 RKU – Yule Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RKV – Aéroport de Reykjavik, Islande
  RKW – Rockwood Municipal Airport, TN, États-Unis
  RKY – Rokeby, Queensland, Australie

RL 

  RLA – Rolla Downtown Airport, MO, États-Unis
  RLD – Richland Airport, WA, États-Unis
  RLG – Rostock, Allemagne
  RLP – Rosella Plains, Queensland, Australie
 RLT – Arlit, Niger
  RLU – Bornite, AK, États-Unis

RM 

  RMA – Roma, Queensland, Australie
 RMB – Buraimi, Oman
  RMC – Rockford (Machesney Airport), IL, États-Unis
 RMD – Ramagundam, Inde
  RME – Rome (Griffiss Air Force Base), NY, États-Unis
 RMF – Marsa Alam, Égypte
  RMG – Rome (Richard B. Russell), GA, États-Unis
 RMI – Rimini, Italie
  RMK – Renmark, South Australia, Australie
 RML – Colombo, Sri Lanka (Sri Lanka, ehem. Ceylon)
 RMN – Rumginae, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  RMP – Rampart Airport, AK, États-Unis
  RMS – Ramstein Air Base, Allemagne
 RMT – Rimatara, Polynésie française

RN 

 RNA – Rorona, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RNB – Ronneby Air Base, Suède
  RNC – McMinnville (Warren County), TN, États-Unis
  RND – Randolph Air Force Base, TX, États-Unis
 RNE – Roanne - Renaison, France
  RNG – Rangely Airport, CO, États-Unis
  RNH – New Richmond Municipal Airport, WI, États-Unis
 RNI – Corn Island, Nicaragua
 RNJ – Yoron Jima, Japon
 RNK – Arunka, Kiribati
 RNL – Rennell Island, Îles Salomon
 RNN – Ronne (Bornholm), Danemark
  RNO – Reno Cannon International Airport, NV, États-Unis
 RNP – Rongelap, îles Marshall
 RNR – Robinson River, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 RNS – Rennes - St-Jacques, France
  RNT – Renton Municipal Airport, WA, États-Unis
 RNU – Ranau, Malaisie
  RNV – Cleveland Municipal Airport, MS, États-Unis
  RNZ – Rensselaer (Jasper County Airport), IN, États-Unis

RO 

  ROA – Roanoke (Woodrum Field), VA, États-Unis
 ROB – Aéroport international Roberts, Liberia
  ROC – Greater Rochester Int'l Airport, NY, États-Unis
  ROE – Birmingham (National Guard), AL, États-Unis
  ROG – Rogers (Carter Field), AR, États-Unis
  ROH – Robinhood, Queensland, Australie
 ROI – Roi-Namur, îles Marshall
  ROK – Rockhampton, Queensland, Australie
  ROL – Roosevelt Municipal Airport, UT, États-Unis
 ROM – Rome (Metropolitan Area), Italie
 RON – Rondon, Colombie
 ROO – Rondonopolis, MT, Brésil
 ROP – Rota International Airport, Mariana Islands
 ROR – Aéroport international Roman-Tmetuchl, Palau
 ROS – Rosario, Argentine
 ROT – Rotorua, Nouvelle-Zélande
 ROU – Ruse, Bulgaria
 ROV – Rostov, Russie
  ROW – Roswell (Industrial Air Center), NM, États-Unis
  ROX – Roseau Municipal Airport, MN, États-Unis
 ROY – Rio Mayo, Argentine

RP 

 RPA – Rolpa, District de Rolpa, Népal
  RPB – Roper Bar, Territoire du Nord, Australie
  RPM – Ngukurr, Northern Territory, Australie
 RPN – Rosh Pina, Israël
 RPR – Raipur, Inde
  RPV – Roper Valley, Northern Territory, Australie
  RPX – Roundup Airport, MT, États-Unis

RR 

  RRE – Marree, South Australia, Australie
 RRG – Plaine Corail airport, Rodrigues, Maurice
 RRI – Barora, Îles Salomon
 RRK – Rourkela, Inde
  RRL – Merrill Municipal Airport, WI, États-Unis
 RRM – Marromeu, Mozambique
 RRN – Serra Norte, MT, Brésil
 RRO – Sorrento, Italie
  RRQ – Rock Rapids Municipal Airport, IA, États-Unis
 RRS – Roros, Norvège
  RRV – Robinson River, Northern Territory, Australie

RS 

 RSA – Santa Rosa, Argentine
  RSB – Roseberth, Queensland, Australie
 RSC – Ri-ga (Skulte), Latvia
 RSD – Rock Sound, Eleuthera, Bahamas
  RSE – Sydney (Aurose Bay), NSW, Australie
 RSG – Serra Pelada, Brésil
  RSH – Russien Mission Airport, AK, États-Unis
 RSI – Rio Sidra, Panama
  RSJ – Rosario (Seaplane Base), WA, États-Unis
 RSK – Ransiki, Indonésie
  RSL – Russell Municipal Airport, KS, États-Unis
  RSN – Ruston Municipal Airport, LA, États-Unis
  RSP – Raspberry Strait, AK, États-Unis
 RSS – Roseires, Soudan
  RST – Rochester Municipal Airport, MN, États-Unis
 RSU – Yosu, Corée du Sud
  RSV – Robinson Municipal Airport, IL, États-Unis
  RSW – Fort Myers (Regional Airport), FL, États-Unis
  RSX – Rouses Point (Seaplane Base), NY, États-Unis

RT 

 RTA – Rotuma, Fidji
 RTB – Roatan, Honduras
 RTC – Ratnagiri, Inde
  RTE – Marguerite Bay, AK, États-Unis
 RTG – Ruteng, Indonésie
 RTI – Roti, Indonésie
 RTM – Rotterdam international airport, Pays-Bas
  RTN – Raton (Crews Field), NM, États-Unis
  RTO – Colton, CA, États-Unis
  RTP – Rutland Plains, Australie
  RTS – Rottnest Island, Western Australia, Australie
 RTW – Saratov, Russie
  RTY – Merty, South Australia, Australie

RU 

 RUA – Arua, Uganda
 RUG – Rugao, Chine
 RUH – Riyadh (King Khalid Airport), Arabie saoudite
  RUI – Ruidoso (Sierra Blanca), NM, États-Unis
 RUK – Rukumkot, Népal
 RUM – Rumjartar, Népal
 RUN – Saint-Denis (aéroport de Gillot), Réunion
 RUP – Rupsi, Inde
 RUR – Rurutu, Îles Australes, Polynésie française
 RUS – Marau, Îles Salomon
  RUT – Rutland State Airport, VT, États-Unis
 RUV – Rubelsanto, Guatemala
 RUY – Copan, Honduras

RV 

 RVA – Farafangana, Madagascar
 RVC – River Cess, Liberia
 RVD – Rio Verde, Brésil
 RVE – Saravena, Colombie
  RVJ – Reidsville Airport, GA, États-Unis
  RVL – Roseville (Fiddyment Field), CA, États-Unis
 RVN – Aéroport de Rovaniemi, Finlande
 RVO – Reivilo, Afrique du Sud
  RVR – Green River Municipal Airport, UT, États-Unis
  RVS – Tulsa (Richard Lloyd Jones), OK, États-Unis
 RVV – Raivavae Airport, Polynésie française
 RVY – Rivera, Uruguay

RW 

  RWB – Rowan Bay, AK, États-Unis
  RWF – Redwood Falls Municipal Airport, MN, États-Unis
  RWI – Rocky Mount-Wilson Airport, NC, États-Unis
  RWL – Rawlins Municipal Airport, WY, États-Unis
 RWN – Rovirio, Rivne, Ukraine
 RWP – Rawalpindi, Pakistan

RX 

 RXA – Raudha, Yémen
 RXS – Roxas, Philippines
  RXW – Watersmeet (NRC Airport), MI, États-Unis

RY 

 RYK – Rahim Yar Khan, Pakistan
  RYN – Aérodrome de Royan - Médis, France
 RYO – Río Turbio, Argentine
  RYV – Watertown Municipal Airport, WI, États-Unis
  RYY – Marietta (McCollum Field), GA, États-Unis

RZ 

 RZA – Santa Cruz, Argentine
 RZE – Aéroport de Rzeszów, Pologne
  RZH – Lancaster (Quartz Hill), CA, États-Unis
  RZN – Siren (Burnett County Airport), WI, États-Unis
 RZR – Ramsar, Iran
  RZT – Chillicothe (Ross County), OH, États-Unis
 RZY – Rezayieh, Iran
  RZZ – Roanoke Rapids (Halifax County), NC, États-Unis

R